Сервья-де-Тер (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Жиронес. Занимает площадь 9,62 км². Население — 895 человек (на 2010 год).

История 

В период римской империи и поздней античности известен как Кинниана (Cinniana).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны